Im Visier steht für:
 Im Visier (1960) (Originaltitel: The Walking Target), US-amerikanischer Kriminalfilm
 Tatort: Im Visier, deutscher Kriminalfilm aus der Reihe Tatort (2003)